Stop steht für:

 Stop (Anatomie), Übergang von der Nasenwurzel zur Schädelkalotte bei Hund und Katze
 Stop (Lied), Musikstück der britischen Rockband Pink Floyd (1979)
 Stop! (Film), indischer Film (2004)
 STOP, Aufschrift auf einem Verkehrsschild, siehe Stoppschild

Person:
 Pseudonym des französischen Karikaturisten Louis Pierre Gabriel Bernard Morel-Retz (1825–1899)

Siehe auch:

 Stopp – Stoop (Begriffsklärungen)